Mérignac (Żyronda) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Mérignac (Charente) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Mérignac (Charente-Maritime) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes